Luděk Brož ist der Name folgender Personen:

* Luděk Brož (Theologe) (1922–2003), böhmischer evangelischer Theologe, Journalist, Herausgeber, Übersetzer, Verleger und Hochschullehrer 
 Luděk Brož (Eishockeyspieler, 1951) (* 1951), tschechoslowakischer Eishockeyspieler
 Luděk Brož (Eishockeyspieler, 1975) (* 1975), tschechischer Eishockeyspieler